Wołodymyr Horbowy (1899–1984) – ukraiński adwokat, działacz polityczny, wojskowy i nacjonalistyczny
 Zbigniew Horbowy (1935–2019) – polski artysta-plastyk zajmujący się wzornictwem przemysłowym, szkłem unikatowym i użytkowym